Нормандия — название географических объектов.

Топонимы 
 Герцогство Нормандия — сначала особое герцогство, потом одна из провинций Франции.
 Нормандия () — историческая область на северо-западе Франции.
Верхняя Нормандия
Нижняя Нормандия
 Нормандия — муниципалитет в Бразилии.
  — город в штате Миссури, США.
  — тауншип в штате Миссури, США.

Прочее
 «Нормандия», с 28 ноября 1944 года «Нормандия-Неман» () — французский истребительный авиационный полк, воевавший на советско-германском фронте.
 «Нормандия» (SS Normandie) — знаменитый французский лайнер 1930-х гг.
 «Нормандия» — серия сверхдредноутов французского флота, недостроены, последний перестроен в авианосец.
 «Нормандия» — космический корабль капитана Шепарда из серии игр Mass Effect.
 «Нормандия» — российская рок-группа.

См. также 
 Нормандская четвёрка